Brunnthal ist der Name folgender Orte:

 Brunnthal, Gemeinde im Landkreis München, Bayern
Ortsteile:
 Brunnthal (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Brunnthal (Garching an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Garching an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Brunnthal (Michelstadt), Weiler im Stadtteil Vielbrunn der Stadt Michelstadt, Odenwaldkreis, Hessen
 Brunnthal (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Brunnthal (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Brunnthal (Gemeinde Schwand), Ortschaft in der Gemeinde Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

historisch:
 ein ehemaliger Ortsteil des Münchener Stadtteils Bogenhausen
 ein ehemaliger Ortsteil mit einem Brunnhaus im Münchener Stadtteil Haidhausen

Gewässer:
 Brunnthal (Laudenbach), Quellbach des Laudenbach (Main, Laudenbach)

Täler:
 Brunntal (Oberaudorf), Bergtal bei Oberaudorf

Siehe auch:
 Brunntal, Brünnthal, Brunnthaler
 Schloss Brunnthal
 Brunnenthal
 Brunnental
 Bruntál